Баб-эль-Салам («Ворота мира») — одни из городских ворот Дамаска.

География 
Они расположены на востоке старого города Баб-эль-Фарадиса на изгибе стены Дамаска и направляются к Гуте города.

История 
О времени создания существуют разные мнения. Одни утверждают, что ворота были построены во время Римской империи, другие говорят, что ворота были построены в 1164 году амиром Дамаска Нур ад-Дин Махмуд.

Ссылки 
 Old Damascus Gates 

Ворота Дамаска